Lago Verde kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Lago Verde (sjö i Argentina), Chubut,

Bolivia 

 Laguna Verde (sjö i Bolivia),

Brasilien 

 Lago Verde (kommun), Maranhão,

Chile 

 Lago Verde (sjö i Chile, Región de Aisén, lat -44,28, long -71,95), 
 Lago Verde, Chile, kommun, Región de Aisén, Provincia de Coyhaique, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar